À la recherche du temps perdu peut désigner :
 À la recherche du temps perdu, suite de romans de Marcel Proust, publiée de 1923 à 1927 ;
 À la recherche du temps perdu, bande dessinée adaptée des romans par Stéphane Heuet, publiée à partir de 1998 ;
 , pièce de théâtre adaptée des romans par Harold Pinter et , créée en 2000 à Londres ;
 À la recherche du temps perdu (2011), téléfilm adapté des romans par Nina Companeez.

Voir aussi 
 La Captive du temps perdu, roman (1996) de Vernor Vinge
 À la recherche du temps perdu § Adaptations